Мужская национальная сборная Нидерландов по софтболу — представляет Нидерланды на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Королевская федерация бейсбола и софтбола Нидерландов (, ).

Одна из ведущих мужских софтбольных сборных, входящих в Европейскую федерацию, неоднократные чемпионы Европы, практически каждый европейский чемпионат входят в число медалистов или хотя бы в первую пятёрку команд.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Женская сборная Нидерландов по софтболу

Ссылки 
  (Королевская федерация бейсбола и софтбола Нидерландов)
 
 
 
 
 

Нидерланды
Софтбол в Нидерландах
Софтбол мужская